Andrés hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
 El nombre propio Andrés
Véase:

Abreviaturas de científicos
 Andres empleada para designar al botánico Heinrich Andres como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales. 
C.Andrés, empleada para designar Carmen Andrés como autoridad en la descripción y clasificación científica.
T.C.Andres, empleada para designar a T.C. Andres como autoridad en la descripción y clasificación científica.
J.Andrés, empleada para designar Jaime Andrés Rodríguez como autoridad en la descripción y clasificación científica.